Hierba de Santa María puede referirse a:

 el nombre común de la planta Tanacetum balsamita; 
 el nombre común de la planta Herniaria cinerea; o
 el nombre común de la planta '''''Tanacetum parthenium.